Martina Navrátilová e Pam Shriver erano le detentrici del titolo e hanno battuto in finale 3–6, 6–3, 6–2 Patty Fendick e Jill Hetherington.

Teste di serie

 Martina Navrátilová /  Pam Shriver (campionesse)
 Steffi Graf /  Gabriela Sabatini (semifinali)
 Jana Novotná /  Helena Suková (semifinali)
 Katrina Adams /  Zina Garrison (terzo turno)
 Elise Burgin /  Lori McNeil (quarti di finale)
 Patty Fendick /  Jill Hetherington (finale)
 Elizabeth Smylie /  Wendy Turnbull (quarti di finale)
 Jenny Byrne /  Janine Tremelling (primo turno)

 Terry Phelps /  Raffaella Reggi (terzo turno) 
 Nathalie Herreman /  Eva Pfaff (secondo turno) 
 Manon Bollegraf /  Nicole Bradtke (secondo turno) 
 Ann Henricksson /  Beth Herr (terzo turno) 
 Belinda Cordwell /  Dianne van Rensburg (terzo turno) 
 Claudia Porwik /  Catherine Tanvier (quarti di finale) 
 Jo Durie /  Mary Joe Fernández (quarti di finale) 
 Lea Antonoplis /  Kathleen Horvath (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 1989